— японская фамилия. Известные носители:
 Хосоно, Масабуми (1870—1939) — японец, спасшийся во время крушения «Титаника» и подвергшийся остракизму на родине.
 Хосоно, Харуоми (род. 1947) — японский музыкант.
 Хосоно, Хидэо (род. 1953) — японский физик, материаловед.